I, Robot est une nouvelle d'Eando Binder (1939).
 Les Robots () est un recueil de nouvelles d'Isaac Asimov (1950). Deux tentatives d'adaptations ont été réalisées :
 I, Robot, scénario d'Harlan Ellison en 1994, pour un film qui n'a jamais été tourné ;
 I, Robot, film américain d'Alex Proyas (2004).
 I, Robot est un jeu vidéo développé par Atari (1983).
 I Robot est un album et une chanson d'Alan Parsons Project (1977).
 Les Robots () est une nouvelle de Cory Doctorow (2005).